Haunted House (1981), een videospel voor het platform Atari 2600
Haunted House (1997), een videospel voor het platform Philips CD-i
Haunted House (2004), Belgisch-Amerikaanse animatie-horrofilm